Erchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Erchinger (* 1969), deutscher Schlagzeuger, Produzent, Unternehmer
 Jan-Heie Erchinger (* 1967), deutscher Pianist, Keyboarder und Produzent

Erchinger ist der Name folgender Personen:
 Erchinger II. von Wesen (Erkengerus de Wesen), Gefolgsmann des babenbergischen Herzogs Friedrich II. und 1230/31 Burggraf von Linz und Verwalter des Traungaus